Бајрон Блек је победио Рајнера Шитлера са 6:4, 1:6, 6:3 у финалу и освојио своју другу и последњу титулу у каријери.  Патрик Рафтер је бранио титулу, али није учествовао те године на турниру.

Носиоци

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 1999.

Референце 

Отворено првенство Ченаја у тенису 1999.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно